Goldener Zirkel bezeichnet:
 Goldener Zirkel, ein auf das Goldene Verhältnis eingestellter Reduktionszirkel
 Gullni hringurinn, ein touristisch bedeutsames Gebiet im Westen Islands
 Compasso d’Oro, ein italienischer Industrie-Designpreis

Siehe auch:
 Zirkel (Begriffsklärung)